Lasurny () ist der Name russischer Orte:

 Lasurny (Komi), Siedlung in der Republik Komi
 Lasurny (Krasnodar), Siedlung in der Region Krasnodar
 Lasurny (Krasnojarsk), Siedlung in der Region Krasnojarsk
 Lasurny (Kursk), Siedlung im Rajon Kursk, Oblast Kursk
 Lasurny (Tscheljabinsk), Siedlung in der Oblast Tscheljabinsk